białaczka włochatokomórkowa
 HCl – kwas solny
 HC Lugano

Inne:
 HCL – skrót klubu piłki ręcznej kobiet Handball-Club Leipzig